Mitterrand peut désigner :

Nom de famille 
 Différents membres de la famille Mitterrand, famille du président de la République française François Mitterrand :
 Danielle Mitterrand (née Gouze) (1924-2011), créatrice et présidente de la fondation France Libertés - Fondation Danielle-Mitterrand, épouse du président François Mitterrand ;
 François Mitterrand (1916-1996),  président de la République française ;
 Frédéric Mitterrand (né en 1947), acteur, scénariste, animateur de radio et de télévision, écrivain et ministre français de la Culture de 2009 à 2012, fils de Robert Mitterrand ;
 Gilbert Mitterrand (né en 1949), homme politique, député de la Gironde entre 1981 et 2002, fils du président François Mitterrand ;
 Jacques Mitterrand (1918-2009), général d'armée et administrateur de sociétés, frère cadet du président François Mitterrand ;
 Jean-Christophe Mitterrand (né en 1946), journaliste, consultant international, homme d'affaires, fils du président François Mitterrand ;
 Marie Mitterrand (née en 1968), productrice et auteur de films documentaires française, fille d'Olivier Mitterrand ;
 Mazarine Pingeot-Mitterrand (née en 1974), écrivain, professeur de philosophie, fille du président François Mitterrand ;
 Olivier Mitterrand (1943-), directeur de sociétés, fils de Robert Mitterrand ;
 Robert Mitterrand (1915-2002), ingénieur polytechnicien, frère aîné du président François Mitterrand.

 D'autres homonymes :
 Jacques Mitterrand (1908-1991), franc-maçon et homme politique français, grand-maître du Grand Orient de France à deux reprises, secrétaire de l'Union progressiste ;
 Henri Mitterand (1928-2021), professeur de littérature, spécialiste d'Émile Zola.

Autres 
 Institut François-Mitterrand.
 .
 Musée du Septennat de François Mitterrand, à Château-Chinon dans la Nièvre.
 France Libertés - Fondation Danielle-Mitterrand, fondation fondée par Danielle Mitterrand, épouse du président de la République française.
 Gare de la Bibliothèque François-Mitterrand, gare ferroviaire du  de Paris.
 Station Bibliothèque François-Mitterrand du métro de Paris.
 Pont François-Mitterrand (Bordeaux) sur la Garonne.

Homonymie de patronyme